Асадулаев — фамилия, женская форма — Асадулаева. Известные носители:

 Асадулаев, Аликпер (1915—?) — колхозник, комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 Асадулаев, Хизри Газиевич (род. 1956) — скульптор, поэт, переводчик, композитор, народный художник Чеченской Республики, заслуженный художник Дагестана.
 Асадулаев, Шамси (1840/1841—1913) — азербайджанский нефтепромышленник, меценат.

См. также 
 Асадуллаев